Вельке-Биловице (, МФА: ˈvɛlkɛː ˈbiːlovɪtsɛ) — город в Чешской Республике, в районе Бржецлав Южноморавского края. Крупнейший центр виноградарства  в стране.

История 
Первое письменное упоминание о деревне Биловице относится к 1306 году, но область была заселена гораздо раньше. Жеротины и Лихтенштейны были самыми важными землевладельцами в истории деревни. В XVI веке группа гуттеритов (в Чехии называются габанами) поселилась в районе. Они культивировали виноград и построили многие крупные винные погреба. В начале XX века многие жители деревни эмигрировали в Аргентину, Канаду и в США. С 2001 года Вельке-Биловице является городом.

Достопримечательности 
 Габанские (Гуттеритские) винные погреба — самый большой из них был построен около 1614 года и находится возле пруда Вельки-Биловец в направлении деревни Чейковице. Нынешний владелец — компания Habánské Sklepy.
 Городской музей — в экспозиции представлены местные народные костюмы, много археологических находок из области, старые сельскохозяйственные инструменты и другие предметы, связанные с историей города.
 Костёл Рождества Девы Марии — барочный храм XVIII века.
Город может похвастаться более чем 650 винными погребами, расположенными на 40 соответствующих улицах погребов и более чем 730 га виноградников (наибольшая площадь в Чехии).

Культура и празднества 
 «Годы» (Праздники) — крупнейший народный праздник в Вельке-Биловице. Он начинается в первое воскресенье после Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября), покровительницы местной церкви, и продолжается до вторника. Главная часть праздника проходит в воскресенье, когда многие посетители даже издалека приезжают полюбоваться народным костюмированным парадом с участием более 50 костюмированных пар. В 2017 году проведение празднества запланировано на 10, 11 и 12 сентября.
 Из погреба в погреб — традиционный праздник, в процессе которого более чем 50 местных виноделен открывают для посетителей свои погреба в один день. Организовываются автобусное сообщение между всеми погребами и вечерние развлечения. Проводится в субботу на рубеже марта и апреля. В 2017 году проведение празднества запланировано на 1 апреля.

Население

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города
 Объединение виноградарей города Вельке-Биловице
 Городской музей

Города Южноморавского края